Суперкубок Італії з футболу 2018 — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 січня 2019 року між чемпіоном та володарем кубка Італії «Ювентусом» та фіналістом кубку «Міланом».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 

2018
Італія
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Мілан»
Січень 2019
2018 в італійському спорті